«Ча́рли и шокола́дная фа́брика» () — музыкальный художественный фильм в жанре фэнтези, поставленный режиссёром Тимом Бёртоном по одноимённой повести Роальда Даля. Действие в фильме перенесено из 1960-х в 2000-е годы.

Мировая премьера фильма состоялась .
Одновременно с выходом фильма компанией Global Star Software была выпущена , разработанная студией High Voltage Software.

Сюжет 
Главный герой фильма — мальчик Чарли Бакет из бедной семьи, живущий в небольшой лачуге вместе со своими родителями, двумя дедушками и двумя бабушками. Отец Чарли работает на фабрике зубной пасты, закручивая крышки на тюбиках. Когда его увольняют с работы, заменив роботом, семья оказывается в крайне тяжёлом положении. В том же городе находится шоколадная фабрика Вилли Вонки, на которой раньше работал дедушка Чарли — Джо Бакет. После того как конкуренты выкрали шоколадные секреты магната, тот уволил всех рабочих.

С тех пор никто ни разу не видел, чтобы люди заходили на фабрику или выходили из неё. Только грузовики, развозящие шоколад, иногда заезжали за ворота фабрики. Но однажды из труб пошёл дым — значит, там всё-таки кто-то работал, хотя для всех оставалось тайной, что это были за рабочие. Однажды мистер Вонка положил в пять плиток шоколада по одному золотому билету и объявил, что те дети, которым выпадет шанс найти билеты, получат возможность попасть на фабрику. После экскурсии каждый из них получит пожизненное обеспечение шоколадом, а один будет награждён неким особенным призом.

В мире начался настоящий ажиотаж: все хотели найти золотой билет. Вскоре появились новости о победителях. Первый билет нашёл прожорливый немецкий мальчик Август Глуп (в повести Огастус Глоп), живущий в городе Дюссельдорф и постоянно поедающий шоколад; даже билет он нашёл, откусив его кусок вместе с шоколадом. Второй билет достался Веруке Сольт, избалованной дочери английского мультимиллионера из графства Бакингемшир, который, потакая желанию дочери, скупил несколько сотен тысяч плиток, а нашедшую билет упаковщицу уволил. Третий билет получила очень целеустремлённая и самолюбивая спортсменка со множеством наград Виолетта Борегард из Атланты (Джорджия), которой принадлежит рекорд по непрерывному жеванию жвачки, а четвёртый был обнаружен заядлым геймером Майком Тиви — вундеркиндом из Денвера (Колорадо), который с максимальной точностью смог вычислить, в какой плитке шоколада спрятан золотой билет, хотя ненавидит шоколад.

Чарли получает первую шоколадку в подарок от родителей на день рождения, а вторую покупает на десять центов, который ему дал дедушка Джо. Но ни в одной из шоколадных плиток не оказалось пятого билета. Узнав, что последний билет был найден мальчиком из России, главный герой находит на улице купюру достоинством в 10 долларов и покупает на эти деньги в магазине очередную шоколадку. Впрочем, тут же выясняется, что русский билет оказался фальшивым. Внутри обёртки Чарли обнаруживает настоящий пятый золотой билет. Посетители магазина пытаются выкупить его у Чарли, но продавец требует оставить мальчика в покое и советует ему скорее бежать домой.

Счастливый Чарли возвращается домой и радует родных. Дедушка Джо даже начинает приплясывать от радости. Правда, через некоторое время Чарли начинает сомневаться, стоит ли ему посещать фабрику: рассчитывая выгодно продать золотой билет, он надеялся хоть как-то помочь семье. Словами о продаже билета Чарли расстраивает дедушку Джо. Однако его второй дедушка, Джордж, переубеждает его. Общим семейным решением с Чарли на фабрику решают отправить дедушку Джо как знающего Вилли Вонку.

Во вторник 1 февраля в 10 часов Чарли, его дедушка Джо, другие дети, нашедшие первые четыре билета, и их родители приходят на фабрику. Сначала им показывают кукольный спектакль, а затем к ним выходит сам мистер Вонка. Вначале он проводит своих гостей в Шоколадный цех, где было съедобно абсолютно всё, но предварительно советует посетителям не терять голову. Неожиданно Верука замечает странного человечка, а потом появляется ещё несколько таких же. Несомненно, это и оказываются таинственные рабочие — умпа-лумпы. Как оказалось, Вилли Вонка случайно нашёл их, путешествуя по Лумпаландии, никому не известной стране джунглей и опасных хищников, в поисках экзотических вкусов для сладостей. Он пригласил их к себе на фабрику, узнав, что они живут на деревьях, питаются толчёными гусеницами и поклоняются какао-бобам.

В процессе посещения фабрики соперники Чарли один за другим проявляют неосмотрительность. Первым за свою жадность поплатился Август Глуп, который попытался выпить шоколад из Шоколадной реки. В результате он падает туда в тот момент, когда в реку опустилась отводная труба. Она засасывает Августа вместе с шоколадом и отправляет его в Помадковый цех, где мистер Вонка делает самую восхитительную клубничную помадку в шоколадной глазури. Позже один из умпа-лумпов отводит туда миссис Глуп.

Далее в цехе Изобретений выбывает Виолетта Борегард, поскольку она попробовала жвачку — обед из трёх блюд, хотя Вилли Вонка предупреждает её не делать этого, так как эта жвачка не доработана. В результате нарушения запрета девочка раздувается и становится похожей на гигантскую чернику. Также Вонка предупреждает, что если из Виолетты не выдавят черничный сок, то она может взорваться. Затем неудача постигает Веруку Соль: когда в Ореховом цехе она решает взять себе одну из работавших там белок, они сбрасывают её в мусоропровод. То же самое белки делают и с отцом Веруки.

В Телешоколадном цехе выбывает Майк Тиви, сильно уменьшившись в размерах, вследствие чего приходится отправить его в «Тянутель тянучек». Там Майка должны растянуть в длину, однако ему предстоит на всю жизнь остаться плоским, как лист бумаги. Из всех детей соблазны фабрики преодолевает только Чарли, не злоупотребивший гостеприимством и сладостями. Мистер Вонка объявляет его победителем соревнования, оставив ему свою шоколадную фабрику в качестве завещания, но при этом выдвигает условие: фабрика будет принадлежать Чарли, если он покинет свою семью. Однако Чарли отказывается, поскольку семья для него — самое важное.

Спустя некоторое время семейство Бакетов начинает жить гораздо лучше, а мистер Бакет возвращается на фабрику зубной пасты и получает повышение, став мастером по ремонту робота, закручивающего крышки на тюбиках. Что же касается шоколадного магната, то он находится в глубоком творческом кризисе после неожиданного и непонятного для него отказа Чарли. Последний через некоторое время снова встречается с мистером Вонкой и советует ему встретиться и воссоединиться с отцом, от которого Вилли убежал ещё в детстве. Отец мистера Вонки, доктор Уилбур Вонка — известный в городе дантист, враждебно относящийся к сладостям, поскольку от большого количества сладкого портятся зубы. Вилли ни разу не ел конфет до того момента, как сбежал из дома. Когда отец Вилли узнал, что его сын хочет стать кондитером, он выступил против этого. Поэтому Вилли покинул свой дом, но, когда вернулся через несколько лет, обнаружил, что дом перенесли в другое место. Всё это время отец искал его, собирая вырезки газет, где хоть мельком упоминался его сын, и копии наград.

Проведя осмотр зубов Вилли, отец узнаёт в нём своего сына. После этого они наконец мирятся. Мистер Вонка снова предлагает Чарли стать своим наследником, изменив первоначальное условие. Теперь дом мальчика переносится на территорию шоколадной фабрики, а Вилли Вонка наконец обретает семью.

В ролях

Саундтрек 
см.

Приквел 
В январе 2021 года сообщалось, что в разработке находится приквел под названием «Вонка», который планируется выпустить 17 марта 2023 года. Среди потенциальных кандидатов на главную роль были выбраны Фредди Хаймор (который ранее играл Чарли), Том Холланд, Тимоти Шаламе, Бен Уишоу, Эйса Баттерфилд и Дев Патель. 24 мая 2021 года Шаламе официально получил главную роль.

Примечания 

Фантастические фильмы 2005 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-сказки США
Музыкальные фильмы Великобритании
Музыкальные фильмы США
Кинокомедии 2005 года
Кинокомедии США
Кинокомедии Великобритании
Экранизации литературных сказок
Экранизации произведений Роальда Даля
Фильмы-ремейки США
Фильмы Warner Bros.
Фильмы IMAX
Фильмы-сказки Великобритании
Фильмы Plan B Entertainment
Фильмы Village Roadshow Pictures
Фильмы США 2005 года
Фильмы Тима Бёртона
Труд в культуре и искусстве